Right To Choose - split wydany jako płyta 7" przez anarchopunkowy zespół Oi Polloi ze Szkocji oraz Blownapart Bastards.

Lista utworów

Oi Polloi 
 "The Right to Choose"
 "Victims of a Gas Attack"

Blownapart Bastards 
 "1910"
 "Conviction"

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 1994
Splity